John Beal (1909-1997) est un acteur américain.
 John Beal (1947-) est un compositeur américain.